Schewe ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schewe (1924–2014), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Georg Schewe (1909–1989), deutscher Marineoffizier im Zweiten Weltkrieg

 Günter Schewe (1930–1997), deutscher Jurist und Rechtsmediziner
 Heinz Schewe (1921–2009), deutscher Journalist
 Irmingard Schewe-Gerigk (* 1948), deutsche Politikerin (FDP, Grüne)
 Josef Schewe (1921–1978), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Max Schewe (1896–1951), deutscher Maler
 Stefan Schewe (* 1945), deutscher Internist (Universität München)
 Tankred Schewe (* 1943), deutscher Biochemiker
 Waldemar Schewe (1940–2016), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Scheve